Ağsu kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Ağsu Rayonu, distrikt, 
 Aghsu (distriktshuvudort), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar